

Гільовська сільська рада — сільське поселення, Зав'яловський район, Алтайський край
 Гільовська сільська рада — сільське поселення, Локтівський район, Алтайський край